Лотарёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Лотарев, Владимир Алексеевич (1914—1994) — советский и украинский авиаконструктор, академик.
 Лотарёв, Игорь Васильевич (известен как Игорь Северянин; 1887—1941) — русский поэт.